Амбітус
 Амбітус — категорія модального ладу, що позначає сукупність всіх звуків мелодії
 Амбітус (право) — юридичний термін в римському праві.